Кампеонато Насионал де Примера Б дел Футбол Професионал Чилено (), или просто Примера Б, е втората дивизия в чилийския професионален футбол. Създадена е през 1952 г. под името Сегунда Дивисион като наследник на провежданото между 1943 и 1950 г. аматьорско първенство Дивисион де Онор Аматьор (по своето време също второ ниво на чилийския клубен футбол). През 1996 г. шампионатът е преименуван на Примера Б. В организираното от АНФП първенство участват 16 отбори. В историята има общо 35 различни шампиони, като с най-много титли са Сан Луис де Кийота и Депортес Темуко – по 4.

Отбори през сезон 2015/2016

Рекорди 
 Отбори
 Най-много шампионски титли: Сан Луис де Кийота, Депортес Темуко – 4
 Най-много участия в първенството: Депортес Иберия – 40 (от 74 възможни)

Шампиони

По години

Източници 

Футбол в Чили